Болеслав I Високи (1127 − Лесњица, 8. децембар 1201) је био војвода од Вроцлава. Био је син Владислава II Пјаста и Агнесе од Бабенберга.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1127.
Умрли 1201.